Maxence est un nom propre qui désigne notamment :

Prénom et patronyme 
 Maxence est un prénom, épicène mais essentiellement masculin, d'origine latine (Maxentius). Il est de plus en plus courant depuis les années 1970 en France. 
 Maxence, un nom patronymique porté actuellement en France par plus d'une centaine de personnes.

Saints chrétiens 
 Maxence ou Maixent (du latin Maxentius), originaire d'Agde en Languedoc, abbé dans le Poitou ; fêté le 26 juin.
 Maxence (du latin Maxentia), princesse écossaise réfugiée en Gaule pour tenter d'échapper à un prétendant païen, assassinée près de Senlis en Picardie dans les premiers siècles du christianisme. Une église lui est dédiée à Pont-Sainte-Maxence; fêtée le 30 novembre. 
 Maxence ou Maxens (du latin Maxentius), martyr à Trèves ; fêté le 6 octobre.

Souverains 
 Maxence, empereur romain, successeur de l’empereur Maximien Hercule, opposé à Constantin I. Il prend le pouvoir à Rome en 306 et meurt le , lors de la Bataille du pont Milvius. Un monument lui est dédié avec Constantin à Rome : la Basilique de Maxence et Constantin.

Personnalités portant ce patronyme  

 Edgar Maxence, peintre symboliste français
 Jean-Pierre Maxence (nom de plume), écrivain
 Philippe Maxence, journaliste, essayiste et écrivain français

Personnalités portant ce prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

 Maxence (1995-), auteur-compositeur-interprète français.

Œuvres 
 Maxence, série de bandes dessinées historique française créée par Romain Sardou et publiée à partir de 2014.

Références